Fluminicola tenuis är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry. Fluminicola tenuis ingår i släktet Fluminicola och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
tenuis